Кубок Европы по пляжному футболу 2001 — третий розыгрыш кубка Европы по пляжному футболу. Розыгрыш прошёл в Маспаломасе с 2 февраля по 4 февраля 2001 года. В турнире приняли участие восемь сборных. Победу одержала сборная команда Португалии.

Участники 
  Германия
  Испания
  Италия
  Нидерланды
  Португалия
  Турция
  Франция
  Швейцария

Результаты

1/4 финала

Матчи за 5 - 8 места

1/2 финала

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение команд

Ссылки 
 RSSSF Архив

2001
Международные спортивные соревнования в Испании
Спорт в Испании в 2001 году
Февраль 2001 года